Ла Сементера има више значења:

 Ла Сементера (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сементера (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику